Rezultati hitrostnega drsanja na XIX. zimskih olimpijskih igrah.

Moški

500 m

1000 m

1500 m

5000 m

10000 m

Ženske

500 m

1000 m

1500 m

3000 m

5000 m 

2002
Športi Zimskih olimpijskih iger 2002